ISUZU - японская автомобильная компания, выпускает гамму многоместных автобусов, оснащённых исключительно дизельными двигателями собственного производства.
Большинство автобусов снабжается рамнонесущими каркасными кузовами, безнаддувными двигателями заднего продольного расположения, причём непривычно большого рабочего объёма, механическими коробками передач, всеми барабанными тормозами и рессорными подвесками.

Серия Erga Mio 
Серия “малых” городских автобусов  представлена обширной  серией Erga Mio.Это автобусы универсального назначения для работы в городах, на местных линиях и на дальних трассах. Их многочисленные исполнения имеют длину 9,0–11,3 м, полную массу 10,8– 14,6 т и вмещают в общей сложности 58–80 пассажиров (мест для сидения – 25–64). На них используется как прежний 8,2-литровый 225-сильный дизель, так и мотор V8 (24312 см3, 450–480 л.с.). На всех коробки передач механические 6-ступенчатые.

Серия Gala 

Самая обширная серия Gala включает наиболее комфортные туристические и междугородные автобусы с приподнятым расположением салона на 42–57 мест. Их габаритная длина – 8,1–12,0 м, полная масса – 9,5–16,1 т. Самые простые автобусы Gala Mio длиной 8–9 м на 37–41 пассажира служат в основном для местных перевозок и комплектуются уже упомянутыми двигателями объёмом 8,2 и 15,2 л мощностью 225–280 л.с. и 6-ступенчатыми коробками передач. Более крупные туристско-междугородные автобусы Gala I и Gala IV Hi-Decker или Super Hi-Decker имеют длину 9 и 12 м и габаритную высоту 3250 и 3275 мм соответственно и оснащаются 15,2-литровым мотором V8 в 285 л.с. или новым дизелем V10 (19001 см3, 380 л.с.). Наиболее комфортные и самые мощные в Японии 2-осные туристские автобусы Gala II Super Grace Hi-Decker и Gala III GHD Hi-Decker длиной 12 м имеют полную массу 16 т, колёсную базу 6150 мм, габаритную высоту 3610 мм и внутреннюю высоту салона  2065 мм. Они различаются набором дополнительного оборудования, но комплектуются одним безнаддувным дизельным двигателем V12 (22801 см3, 450 л.с.), 6-ступенчатой коробкой передач и пневматической подвеской всех колес. Их максимальная скорость достигает 120 км/ч.

Серия Journey (лёгкие автобусы) 
Программу фирмы Isuzu возглавляют лёгкие автобусы серии Journey длиной 7 м, унифицированные с грузовиками серии N. Самый простой универсальный вариант Journey E полной массой всего 4,7 т служит для перевозки 19 пассажиров и небольшого груза, он оказался наиболее совершенным во всей программе. На нем монтируется 6-цилиндровый мотор переднего расположения (4169 см3, 160 л.с.) с турбонаддувом, автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия, рулевой механизм с гидроусилителем и задняя пневматическая подвеска. Его туристский 26-местный аналог Journey QGR массой 7,8 т оснащён безнаддувным 8,2-литровым двигателем в 225 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Самый крупный представитель этой серии универсальный автобус Journey LRK, выпускаемый с 1984 года, снабжён прежним дизелем в 210 л.с., имеет длину 8–9 м, полную массу 8,7– 9,0 т и вмещает 47–58 пассажиров.

Серия LT Cubic/LV Cubic 
Типично городскими являются низкорамные 2- и 3-дверные автобусы давно выпускающихся серий LT Cubic и LV Cubic длиной 9,3–10,3 м, вмещающие 65–80 пассажиров (мест для сидения – 24–49). Помимо 8,2-литрового мотора в 225 л.с. на модели LV применяется новый дизель V8 (15201 см3, 240–285 л.с.), приспособленный для работы на сжатом природном газе, а также применяется пневматическая подвеска всех колёс с регулированием высоты расположения кузова.

Isuzu
Производители автобусов Японии
Isuzu